Arbogast ou Arbogaste est un prénom d’origine franque que l'on trouve également comme patronyme.

Origine 
Il est formé sur les racines arb (« héritage ») et gast (« qui n'appartient pas à la famille ») et signifie un héritier qui n'est pas un descendant.
On le rencontre comme patronyme principalement en Alsace. Il a été popularisé par saint Arbogast(e), évêque de Strasbourg au  : alors qu'il vivait en ermite dans la forêt vosgienne, le roi Dagobert II, connaissant ses vertus, le fit venir à Strasbourg pour succéder à l'évêque Lothaire qui venait de mourir.

Personnages ayant porté ce nom 
Il fut porté par plusieurs personnages :
 Arbogast, général sous Théodose , mort en 394 ;
 Arbogast, comte de Trèves de la fin du  ;
 Arbogast de Chartres, évêque au  (cf. Liste des évêques de Chartres), peut-être identique au précédent ;
 Arbogast de Strasbourg, évêque au  ; saint chrétien fêté le 21 juillet ;
 Louis François Antoine Arbogast, mathématicien français (1759-1803) ;
 Thierry Arbogast (né en 1956), directeur de la photographie français ;
 Luc Arbogast (né en 1975), musicien.

Personnages de fiction 
 Milton Arbogast, détective privé dans un film américain intitulé  Psychose, réalisé en 1960 par Alfred Hitchcock.

Lien externe 
 

Patronyme alsacien